Сент-Иле́р-Торьё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Аржанта. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19212.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 100 км юго-восточнее Лиможа, в 21 км к югу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 97 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 45 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 36 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 80,0 %, в 1999 году было 62,5 %). Из 36 активных работали 35 человек (20 мужчин и 15 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 9 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 5 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез